Володи́мирський узві́з  — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Володимирський узвіз — вулиця у місті Київ.

Володимирський узвіз () — вулиця у місті Владимир.

Вулиці